Альберт Борегард Ходжес (; 21 июля 1861, Нашвилл — 3 февраля 1944, Нью-Йорк) — американский шахматист.

Спортивные достижения

Ссылки 
 

 

Шахматисты США